Альфтан (швед. Alftan) — шведская фамилия. Альфтан — баронский род.

Известные носители:
 Альфтан, Алексей Карлович (1813—1885) — русский военачальник, генерал-лейтенант (с 1878) Русской императорской армии.
 Альфтан, Владимир Алексеевич (1860—1940) — русский военачальник, военный востоковед.
 Альфтан, Георгий Антонович (1828—1896) — русский генерал-лейтенант, Нюландский губернатор, член Финляндского сената.